ТЭВ — многозначная аббревиатура:
 ТЭВ — серия дистанционно управляемых вагонотолкателей
 ТЭВ — терминал экстренного вызова (в метро)
 ТэВ — тераэлектронвольт

См. также 
  — аббревиатура латиницей